Ши Сяотянь (; 6 марта 1990, Шэньян, Ляонин) — китайский футболист, вратарь клуба Суперлиги Китая «Ляонин Хувин».

Карьера

Клубная карьера 
Ши начал выступать за молодёжную команду «Чанша Цзиньдэ», а в 2007 году был переведён в основу. В клубе стал запасным вратарём и наигрывался на замену голкиперу национальной сборной Китая Сун Чжэнъюю в 2008. 3 мая 2008 года дебютировал после того, как Сун получил травму на тренировке, а команда сыграла вничью 1–1 с «Циндао Чжуннэн». Ши получил возможность выступать в сезоне 2008 года за «Чанша», сыграл в шести матчах. После того, как в 2010 году Сун перешёл в «Чэнду Блэйдс», Ши стал сменщиком Чжан Лэя, который был приглашен в команду незадолго до начала сезона. «Чанша Цзиндэ» провёл сезон неудачно и был отправлен в первую лигу. В феврале 2011 года клуб переехал в Шэньчжэнь и сменил название на «Шэньчжэнь Феникс». Ши пытался перейти в клуб из родного города «Шэньян Дунцзинь», но в итоге остался в команде. В начале регулярного чемпионата Ши стал номером 1, однако в июне уступил место в воротах Ван Люэ. В середине сезона команду купил известный в Китае торговец недвижимостью компания «Guangzhou R&F», а сама она переехала в Гуанчжоу, где смогла выйти в Суперлигу с первой попытки. Ши сыграл в 16 матчах сезона 2011 года. По итогам сезона стал сменщиком Чэн Юэлэя.

7 февраля 2014 года Ши перешёл в другой клуб Суперлиги «Ляонин Хувин».

Статистика выступлений 

Статистика на 4 ноября 2013

Достижения 
 Ляонин Хувин:
Первая лига Китая по футболу: чемпион, 2011

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»